Натуральне число 1493
 1493 рік до нашої ери
 1493 рік нашої ери